Io speriamo che me la cavo (1990) – libro di Marcello D'Orta
Io speriamo che me la cavo (1992) – film diretto da Lina Wertmüller